A Frankfort kifejezés utalhat a következőkre:

Földrajzi helyek 
 Amerikai Egyesült Államok
 Frankfort (Illinois)
 Frankfort (Indiana)
 Frankfort (Kansas)
 Frankfort (Kentucky) (az állam fővárosa, a legismertebb Frankfort nevű város)
 Frankfort (Maine)
 Frankfort (Michigan)
 Frankfort (város, New York)
 Frankfort (falu, New York), Frankfort városa területén
 Frankfort (Ohio)
 Frankfort (Washington)
 Frankfort (Marathon megye, Wisconsin)
 Frankfort (Pepin megye, Wisconsin)
 Dél-afrikai Köztársaság
 Frankfort (Szabadállam)
 Németország
 Frankfurt (Frankfurt am Main), néha "Frankfort-on-the-Main" helyesírással

Frankfort vezetéknevű személyek 

 Frank Frankfort Moore (1855–1931), brit drámaiíró, regényíró, költő
 Henri Frankfort (1897–1954), holland egyiptológus, régész, kelet-kutató
 Jacob Frankfort (1801-?), az első lengyel bevándorló Los Angelesben

Egyéb 
 az 1868-as Frankfort meteorit, ami Alabamára hullott

Lásd még 
 Frankford 
 Frankfurt (egyértelműsítő lap)